Thomas Joubert (1977-), journaliste, animateur de radio et de télévision français ;
 Thomas Joubert (1990-), matador français.